Candelera puede referirse a:

 el nombre común de la planta Phlomis lychnitis;
 el nombre común de la planta Verbascum lychnitis
 el nombre común de la planta Verbascum sinuatum
 el nombre común de la planta Verbascum thapsus.